Heteroptilus är ett släkte av kräftdjur. Heteroptilus ingår i familjen Calanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Heteroptilus